Калининдорф — название населенных пунктов:

Россия 
 Калининдорф — до 1948 г. название села Калинино в Красногвардейском районе Крыма.

Украина 
 Калининдорф — до 1944 г. название посёлка Калиновское в Великоалександровском районе Херсонской области.